Zjazd kobiet na 42. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 10 lutego 2013 roku na trasie Streicher. Tytułu mistrzyni świata z Ga-Pa nie obroniła Austriaczka Elisabeth Görgl, która zajęła 10 miejsce. Nową mistrzynią świata została reprezentantka Francji Marion Rolland.

Wyniki

Bibliografia 
 

Zjazd kobiet